Alvalade (do árabe al-balade, «campo murado») pode ser:

 Alvalade (Lisboa) - freguesia no concelho de Lisboa, Portugal
 Alvalade (Santiago do Cacém) - freguesia no concelho de Santiago do Cacém, Portugal
 Estádio José Alvalade - um estádio em Lisboa
 Batalha de Alvalade - que opôs D. Dinis ao príncipe D. Afonso, futuro D. Afonso IV, tendo acabado por mediação da Rainha Santa Isabel.
 Alvalade (Metro de Lisboa) - Estação de metro de Lisboa.

Desambiguação